Deutscher Kaiser steht für:

 Deutscher Kaiser, Titel des Staatsoberhauptes des Deutschen Reichs 1871–1918
 Deutscher Kaiser (Koblenz), Wohnturm in Koblenz
 Deutscher Kaiser (Schiff), ehemaliger Raddampfer der PRDG
 Gewerkschaft Deutscher Kaiser, ehemaliges Steinkohle-Bergwerk in Duisburg

Siehe auch:
 Hotel Deutscher Kaiser
 Römisch-deutscher Kaiser
 Zum Deutschen Kaiser
 Kaiser der Deutschen